Cathedral Rock (Arizona), een rotsformatie in de Amerikaanse staat Arizona
 Cathedral Rock National Park, een nationaal park in de Australische deelstaat Nieuw-Zuid-Wales
 Middle Cathedral Rock, een klif in het Yosemite National Park, in de Amerikaanse staat Californië

Zie ook 
 Cathedral Mountain (doorverwijspagina)
 Cathedral Peak (doorverwijspagina)
 Cathedral Range, een bergketen in de Sierra Nevada